Basdorf (Wandlitz)
Basdorf (Hessen)